Buckland (Alasca)
Buckland (Ohio)

Desambiguações de topônimos